Евгений Юдин: Юдин, Евгений Евгеньевич (род. 1974) — российский историк.